Der Begriff Pochette (auch Poschette) bezeichnet:

 ein Einstecktuch
 eine Tanzmeistergeige
 eine flache, elegante Handtasche
 eine Papiertasche für Besteck Gastronomie